Николай Константинович Никонов (1913, городок Ровное, теперь село Новоукраинского района Кировоградской области — ?) — украинский советский деятель, металлург, старший агломератчик Камышбурунского железорудного комбината Крымской области. Герой Социалистического Труда (19.07.1958). Депутат Верховного Совета УССР 5-7-го созывов.

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка. Окончил неполную среднюю школу. После окончания школы работал чернорабочим, агломератчиком, мастером на Керченском металлургическом заводе имени Войкова Крымской АССР.

Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в город Нижний Тагил Свердловской области. До 1955 года работал агломератчиком, заместителем начальника фабрики Высокогорского рудоуправления возле города Нижнего Тагила на Урале.

Член ВКП(б) с 1944 года.

В 1955 году переехал в Крымскую область. С 1955 года — агломератчик, старший агломератчик аглофабрики Камышбурунского железорудного комбината Крымской области. Избирался секретарем партийной организации аглофабрики и членом партийного комитета железорудного комбината.

Автор книги «Высокое звание — рабочий. Заметки ветерана труда» (Симферополь: Таврия, 1972)

Потом — на пенсии в городе Керчь Крымской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (19.07.1958)
 орден Ленина (19.07.1958)
 орден «Знак Почета»
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Источники 
 Н. К. Никонов (Герой Социалистического Труда). И в тылу ковалась победа // Горжусь тобой, Родина! / сб., сост. Р. Н. Петрова. Симферополь, "Таврия", 1977. стр.70-78 
 газета «Крымская правда» (Симферополь) — 1959 год — февраль.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Родившиеся в Елисаветградском уезде
Делегаты XXI съезда КПСС